Europamästerskapet i basket för damer 1950 spelades i Budapest, Ungern och var den andra EM-basketturneringen som avgjordes för damer. Turneringen spelades mellan den 14 och 20 maj 1950 och totalt deltog tolv lag i turneringen där Sovjetunionen blev Europamästare före hemmanationen Ungern och Tjeckoslovakien.

Kvalificerade länder

  (som arrangör)

Gruppspelet

Spelsystem
De tolv lagen som var med i EM var indelade i tre grupper om fyra lag i varje där alla mötte alla en gång i sin grupp där de två bästa i varje grupp gick vidare till spel om platserna ett till sex medan de två sämsta i varje grupp spelade om platserna sju till tolv. I grupperna om plats ett till sex och sju till tolv spelades också i serieformat där alla mötte alla en gång. Lagen tog med sig resultatet mot sin gruppmotståndare från första gruppspelet och spelade således bara mot övriga fyra lag. Seger i en match gav två poäng och förlust gav en poäng.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Placeringsrundan

Slutspelsrundan

Slutplaceringar

Se även
 Europamästerskapet i basket för damer

Externa länkar
 Basket-EM 1950 på fiba archive 
 Basket-EM 1950 på fibaeurope.com 
 Basket-EM 1950 på todor66.com 

Internationella sportevenemang i Budapest
1950 i Ungern
Sportåret 1950
Internationella baskettävlingar i Ungern
1950
Budapest under 1900-talet